Огарёва:

 Огарёва, 6 — советский остросюжетный детективный художественный фильм, снятый в 1980 году.
 Огарева, Мария Михайловна (Читау; 1860—1935) — актриса русского театра, литератор, педагог.
 Огарёва, Серафима Александровна (род. 1988) — российская актриса театра и кино.